Okręty US Navy o nazwie USS "Albemarle", pochodzącej od zatoki Albemarle Sound w Karolinie Północnej:

 Pierwszy "Albemarle" był szkunerem przejętym z rąk wroga przez Marynarkę w 1863 i sprzedanym w 1865
 Drugi "Albemarle" to wcześniejszy CSS "Albemarle", został on przejęty przez Marynarkę w 1865 i sprzedany w 1867
 Trzeci "Albemarle" (AV-5) był transportowcem wodnosamolotów będącym w służbie od 1940 do 1960; później przerobiony na pływający warsztat dla helikopterów "Corpus Christi Bay" (T-ARVH-1) i złomowany w 1975.

Zobacz też CSS "Albemarle"
Albemarle